Муратов Володимир Олексійович (1905 — ?) — депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання, депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Муратов Дмитро Андрійович (нар. 1961) — російський журналіст, головний редактор «Нової газети», лауреат Нобелівської премії миру.
 Муратов Дмитро Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Муратов Євген Мінерафісович (нар. 1981) — російський хокеїст, правий нападник.
 Муратов Зіннят Ібетович (1906—1988) — 1-й секретар Татарського обкому КПРС. Член ЦК КПРС у 1952—1961 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 2—4-го скликань.
 Муратов Ігор Леонтійович (1912—1973) — український поет, перекладач, драматург.
 Муратов Марат Ільдарович (* 1990) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Муратов Михайло Володимирович (1908—1982), радянський геолог, член-кореспондент АН СРСР (1962).
 Муратов Олег Михайлович (нар. 1975) — експерт з економічних питань.
 Муратов Олександр Ігорович (21 квітня 1935, Харків) — український кінорежисер, кіносценарист, поет, член правління Національної спілки кінематографістів України.
 Муратов Олександр Олександрович (нар. 1952) — радянський і російський кінорежисер і сценарист, заслужений діяч мистецтв Російської Федерації (2003).
 Муратов Павло Павлович (1881—1950) — російський письменник, музейний працівник, мистецтвознавець.
 Муратов Раднер Зінятович (1928—2004) — радянський актор, Заслужений артист РСФСР.
 Муратов Федір Миколайович (1904—1955) — 1-й секретар Астраханського обкому ВКП(б), міністр рибної промисловості РРФСР. Депутат Верховної Ради СРСР 2—3-го скликань.
 Муратов Федір Спиридонович (1921—1992) — український радянський діяч, голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 8—11-го скликань.

Див. також 
 Муратова

Російські прізвища
Тюркські прізвища